Мария Бернарда Бютлер (, мирское имя — Верена Бютлер; ) — святая Римско-католической церкви, монахиня. Долгое время занималась миссионерской деятельностью в Эквадоре. Является основательницей монашеской конгрегации «Сестры-францисканки миссионерки Девы Марии — помощницы христиан».

Канонизация 
29 октября 1995 года была объявлена блаженной римским папой Иоанном Павлом II.

12 октября 2008 года римский папа Бенедикт XVI объявил её святой.

День памяти — 19 мая.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Источник 
 P. Gottfried Egger OFM: Wie Gott will! Heilige Mutter Maria Bernarda Bütler. Jestetten 2008, ISBN 978-3874493581

Ссылки 
 Pope creates 4 new saints, including Indian
 Проповедь римского папы Иоанна Павла II во время беатификации св. Марии Барнарды Бютлер

Христианские святые XX века
Католические святые
Канонизированные католические монахини
Святые Швейцарии
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке